

Patronyme 

 Bruno Thibout (1969), coureur cycliste français ;
 Fanny Thibout (1907-1998), danseuse belge et professeure d’éducation corporelle et de rythmique ;;
 Georges Thibout (1878-1951), homme politique français ;
 Marc Thibout (1905-1991), historien français de l'art ;
 Victor Thibout de la Fresnaye (1805-1861), médecin français.

Autre 
 Amédée Thibout & Cie, manufacture de pianos française fondée en 1840 et rachetée par Pleyel en 1912.

Voir aussi 
Thiboutot, ancien fief et château à Maniquerville, dans le département de la Seine-Maritime, en région Normandie
Saint-Denis-le-Thiboult, commune du département de l'Eure, en région Normandie

Patronyme normand